WUG steht als Abkürzung für:
 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Landkreis Weißenburg in Bayern
 Stadt Weißenburg in Bayern

WuG steht als Abkürzung für:
 Wirtschaft und Gesellschaft soziologisches Werk von Max Weber
 Wirtschaft und Gesellschaft (Zeitschrift) wirtschaftswissenschaftliche Zeitschrift der Wiener Arbeiterkammer

WUG
